

Anno 
 884 o 884 a.C.

Codici 
 884 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio di Kawane, nella Prefettura di Shizuoka, in Giappone

Matematica 
 884 – numero